Eilanden
 Diamond Island (Australië), een eiland voor de kust van Tasmanië, Australië
 Diamond Island (Canada), een eiland voor de kust van Newfoundland, Canada
 Diamond Island (Grenada), een eiland in de Grenadines, Grenada
 Diamond Island (Myanmar), een eiland voor de kust van Ayeyarwady, Myanmar
 Diamond Island (Kentucky), een riviereiland in de Amerikaanse staat Kentucky
 Diamond Island (Tennessee), een riviereiland in de Amerikaanse staat Tennessee

Film
 Diamond Island (film), een film uit 2016